El Grupo RETAbet es una empresa multinacional española con sede en Bilbao especializada en el sector de las apuestas deportivas.

Historia de RETAbet 
El Grupo RETAbet empezó a operar en el 2008 en el País Vasco, abriendo la primera tienda de apuestas en la Calle Somera de Bilbao. 

Actualmente cuenta con 63 locales de apuestas de gestión propia  y opera en: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Murcia, Baleares, Canarias y Melilla.

En 2012, el Grupo RETAbet empezó a operar en línea, contando actualmente con 8 licencias autonómicas y con licencia estatal concedida por la DGOJ (Dirección General de Ordenación del Juego) para poder operar en línea a nivel nacional a través de RETAbet.es

Desde 2019, el grupo RETAbet alcanzó un acuerdo con Playtech.

Canal en línea 
En el 2012, el Grupo RETAbet lanzó su canal de apuestas en línea. Igualmente, dispone de eventos con retransmisiones en directo o streaming. Además, desde 2019, los apostantes también pueden jugar a juegos de casino, slots, ruleta, ruleta en vivo y blackjack. El acceso al canal en línea de RETAbet puede ser a través de tablet, ordenador móvil o su propia aplicación de apuestas.  Su sitio web ofrece apuestas en eventos de fútbol, baloncesto, tenis, carreras de caballos, golf, rugby y otros deportes.

Acuerdos con empresas 
En 2015, el grupo RETAbet llegó a un acuerdo con Paddy Power Betfair, actual Flutter Entertainment.

Locales de apuestas deportivas 
Actualmente, RETAber cuenta con 63 locales propios en España.

Tarjeta RETAbet 
La tarjeta Retabet permite al usuario ingresar y retirar efectivo en cualquier local RETAbet o terminal de apuestas de la empresa. Además con ella se puede retirar efectivo al instante en más de 5000 cajeros de Bankia, Abanca, Kutxabank y Caja Sur.

El Grupo RETAbet en Perú 
En 2019, el Grupo RETAbet comienza a operar en Latinoamérica, lanzado en Perú su canal de apuestas RETAbet.pe.  Por el momento, se pueden hacer apuestas a través de su canal en línea, disponible en ordenador, móvil, tablet y app de apuestas.

Referencias 

Casas de apuestas digitales
Empresas de juegos de azar
Empresas del País Vasco